Balasuriya ist der Familienname folgender Personen:

 Jagath Balasuriya (* 1940), sri-lankischer Politiker
 Keerthi Balasuriya (1948–1987), sri-lankischer Trotzkist
 Kumari Balasuriya (* 1949), sri-lankischer Politiker
 Tilak Balasuriya, sri-lankischer Übersetzer
 Tissa Balasuriya (1924–2013), sri-lankischer Theologe